Skullerud (Oslo), een buurt in Oslo
Skullerud (metrostation), een station van de metro van Oslo